Es una organización socioeconómica en la cual también se disputan sobre política entre los países Venezuela,Ecuador y Colombia.

 

ANS pueden ser las siglas de:

 Acuerdo de nivel de servicio.
 Astronomische Nederlandse Satelliet.
 Athena No Seinto.
 Ans, localidad de Bélgica.

Siglas